— японский футболист. Выступал за национальную сборную Японии. Его брат Тосими также футболист.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Токио Верди», «Кавасаки Фронтале». После окончания средней школы, в 1986 году, Кикути присоединился к клубу Японской соккер-лиги (JSL) «Ёмиури» (позже менял название на «Верди Кавасаки» и «Токио Верди»). В составе клуба он трижды побеждал в чемпионате страны, дважды становился обладателем Кубка Императора и один раз — Кубка лиги. Также в 1987 году «Ёмиури» выиграл главный клубный турнир Азии — Кубок чемпионов. 
В 1992 году была основана новая профессиональная лига J1 и «Верди Кавасаки» одержал победу в первых двух розыгрышах чемпионата в 1993 и 1994 годах. Помимо этого, в 1992, 1993, 1994 был завоёван Кубок Джей-лиги, а в 1996 Кубок Императора. Кикути был одним из основных игроков золотой эры клуба. Но в 1999 ему пришлось уступить место в воротах своему конкуренту Kenji Honnami. В следующем году Кикути играл в «Кавасаки Фронтале» на правах аренды. В 2001 году он вернулся в «Токио Верди», чтобы завершить карьеру в конце сезона, вместе со своим соперником Kenji Honnami.

Карьера в сборной 
27 сентября 1994 года Кикути дебютировал за сборную Японии в матче против Австралии. В октябре он сыграл все матчи на Азиатских играх. Также был вызван в национальную команду на матчи Кубка короля Фахда 1995 года, но на поле не появился, основным вратарём был Сигэтацу Мацунага. С 1994 по 1995 год сыграл за национальную сборную Японии 7 матчей.

Достижения

Командные 
«Ёмиури/Верди Кавасаки»
 Победитель JSL: 1986-87, 1990-91, 1991-92
 Победитель Джей-лиги: 1993, 1994
 Обладатель Кубка Императора: 1986, 1987, 1996
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 1992, 1993, 1994

Индивидуальные 
 Включён в символическую сборную Джей-лиги: 1994, 1995

Статистика

В клубе

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Игроки ФК «Токио Верди»